Maghen Abrahamsynagoge (Beiroet)
 Magen Abrahamsynagoge (Ahmedabad)